24/7 (двадцать четыре на семь) — термин, использующийся при описании работы служб  и сервисов (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Также может означать:

Музыка 
Альбомы
 Twenty Four Seven — альбом (1999) Тины Тёрнер.
 24/7 — мини-альбом (2005) группы U.D.O.
 24/7 — альбом (2009) группы GusGus.
  — альбом (2013) группы Big Time Rush.
Песни
  — песня (2001) дуэта .
 24/7 — песня (2013) группы 2YOON.
 24/7 — песня (2017) группы Twice.
 24/7 — песня (2019) Бекки Джи.

Прочее 
 24/7 чемпионство WWE — чемпионский титул.
 Список чемпионов WWE 24/7
 24 июля — в соответствии с одним из форматов эта дата записывается как «24/7».

См. также 

 24 (значения)
 7 (значения)